Desruelles ist der Familienname folgender Personen:

 Félix-Alexandre Desruelles (1865–1943), französischer Bildhauer
 Patrick Desruelles (* 1957), belgischer Leichtathlet
 Ronald Desruelles (1955–2015), belgischer Leichtathlet